
Termenul „grup” se poate referi la:

 Grup, ansamblu, brigadă, formație, trupă
 Grup '74
 grupul umoristic Vouă
 în biologie, o categorie sistematică
 în matematică, grupul este o structură abstractă; exemple:
 grup abelian (sau comutativ)
 grup finit
 grupuri particulare:
 grup aditiv
 grup multiplicativ
 grup Lie
 grup Galois
 grup topologic
 grupul lui Galilei

 în lingvistică:
 grup consonantic
 grup de limbi
 grup etnic, comunitate etnică, (etnie, minoritate, neam, seminție, trib)
 grup de popoare, (germanice, slave, trace, semite)
 grup economic (companii)
 Grup 4 Instalații
 Grup Media Sud
 Grupul de presă FLUX
 Grupul Volkswagen
 Aline Distribution Grup
 Antrax Distribution Grup, companie distribuitoare de materiale de construcții din România
 Infopress Grup
 Upetrom Grup

 în energetică, grup electrogen
 în tehnică, grup de turbosupraalimentare
 în arheologie, grup cultural
 grup militar
 Grupul de Armate Sud
 în politică:
 Grupul antipartinic
 Grupul antisovietic al lui Filimon Bodiu
 Grupul de la Visegrád (V4)
 Grupul pentru Dialog Social
 grup religios, comunitate religioasă, sectă  
 grup sanitar
 grup social
 în învățămant:
 Grupul Școlar Doamna Chiajna 
 Grupul Coimbra
 grup statuar
 Grupul statuar Mathias Rex 
 în astronomie, grup de galaxii
 Grupul Local, grupul de galaxii din care face parte și Calea Lactee

Grupă 
Termenul „grupă” se poate referi la:
 Grupă, categorie, clasă
 în chimie:
 grupă a tabelului periodic al elementelor
 grupă funcțională (radical), o combinație specifică de atomi
 grupa carboxil
 grupa hidroxil
 în armată: grupă, detașament, pluton
 grupă de muncă
 în biologie, grupă sanguină
 grupă montană
 Grupa montană Bucegi-Leaota-Piatra Craiului
 Grupa montană Iezer-Păpușa-Făgăraș
 Grupa montană Șureanu-Parâng-Lotrului
 Grupa muntoasă Retezat-Godeanu

Grupare 
Termenul „grupare” se poate referi la:
 Grupare, categorisire, clasificare
 Grupare, în chimie
 Grupare extremistă
 Grupare feministă
 Grupare literară, curent literar
 Grupare nonconformistă
 Grupare teroristă
 Grupare unionistă

Legături externe 

Grup (DEX) 
Grupă (DEX) 
Grupare (DEX)